XE ist

 die Bezeichnung für eine Baureihe von Atari Heimcomputern
 das Einheitenzeichen für die X-Einheit (oder Siegbahn-Einheit), eine heute nicht mehr gebräuchliche Längeneinheit
 die Bezeichnung für den Jaguar XE des Automobilherstellers Jaguar Land Rover
 die Bezeichnung für die rekombinante Untervariante XE der Omikron-Varianten BA.1 und BA.2 des Betacoronavirus SARS-CoV-2

XE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: EU-Exportfahrzeuge, Monate Januar und Juli
 Norwegen: Steinkjer in der Provinz Trøndelag

Xe ist

 das Elementsymbol von Xenon
 Xe Services, privates Sicherheits- und Militärunternehmen, zuvor unter dem Namen Blackwater, nun unter Academi auftretend

Xê ist

 der 13. Buchstabe des armenischen Alphabets, siehe Խ

 
XE